Comfort food – alimento a cui ciascun individuo attribuisce un valore consolatorio, nostalgico e/o sentimentale
 Comfort Food – romanzo di Noah Ashenhurst del 2005
 Cibo per il cuore (Comfort Food) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Nurse Jackie - Terapia d'urto